Футбольный клуб «Олимпия»:
 «Олимпия» (Алма-Ата) — советский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Арташат) — прежнее название армянского футбольного клуба «Двин».
 «Олимпия» (Асунсьон) — парагвайский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Аштарак) — прежнее название армянского футбольного клуба «Мика».
 «Олимпия» (Бельцы) — название молдавского футбольного клуба «Бэлць» (известного также как «Заря») в 1992—2014 годах.
 «Олимпия-2» и «Олимпия-2 Тилигул»  — прежние названия молдавской , являющейся фарм-клубом «Олимпии». Заменила «Тилигул-Тирас» (Тирасполь) после его расформирования в 2009 году.
 «Олимпия» (Бишкек)— киргизский футбольный клуб из города Бишкек.
  — бывший румынский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Волгоград) — российский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Геленджик) — российский футбольный клуб из города Геленджик.
 «Олимпия» (Грудзёндз) — польский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Замбрув) — польский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Ленинакан) — прежнее название армянского футбольного клуба «Ширак»
 «Олимпия» (Лиепая, 1922—1944) — бывший латвийский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Лиепая, 1991—1994) — бывший латвийский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Лиепая) — название футбольного клуба «Звейниекс» в 1990 году.
 «Олимпия» (Любляна) — словенский футбольный клуб.
  — эстонский футбольный клуб из города Маарду.
 «Олимпия» (Новороссийск) — прежнее название российского футбольного клуба «Черноморец».
  — бразильский футбольный клуб из города Олимпия в штате Сан-Паулу.
 «Олимпия» (Познань) — польский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Прага) — чешский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Рига) — бывший латвийский футбольный клуб.
  — румынский футбольный клуб из города Сату-Маре.
 «Олимпия» (Тегусигальпа) — гондурасский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Эльблонг) — польский футбольный клуб.
 «Олимпия» (Хоби) — прежнее название грузинского футбольного клуба .
 «Олимпия-85» (Бишкек) — ныне не существующий киргизский футбольный клуб.
  — белорусский футбольный клуб из Минска, представлявший Белорусский государственный университет физической культуры.
 «Олимпия ФК АЭС» (Южноукраинск) — название украинского футбольного клуба «Энергия» из Южноукраинска в 1990—2005 годах.
 Женские
  — румынский женский футбольный клуб из города Клуж-Напока.
  — словенский женский футбольный клуб из города Любляна.